Wimpassing heißen folgende geographische Objekte:

 Wimpassing an der Leitha, Gemeinde im Burgenland
 Wimpassing im Schwarzatale, Gemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile in Deutschland:
 Wimpassing (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Wimpassing (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Wimpassing (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimpassing (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wimpassing (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Wimpassing (Gemeinde Sankt Andrä), Ortsteil von Sankt Andrä, Kärnten
 Wimpassing (Gemeinde Auerbach), Ortschaft von Auerbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wimpassing an der Pielach, Katastralgemeinde von Hafnerbach, Niederösterreich
 Wimpassing (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wimpassing (Gemeinde Wels), Ortsteil der Stadt Wels, Oberösterreich 

Siehe auch:
 Wimpasing
 Windpassing